Rafael Pereira da Silva (Petrópolis, Rio de Janeiro, 9 juli 1990) – voetbalnaam Rafael – is een Braziliaans-Portugees voetballer die doorgaans als rechtsback speelt. Hij tekende in september 2021 bij Botafogo. Rafael debuteerde in 2012 in het Braziliaans voetbalelftal. Zijn tweelingbroer Fábio da Silva is ook profvoetballer en speelde een tijd samen met hem bij Manchester United.

Biografie 
Hij tekende in augustus 2015 bij Olympique Lyon, dat circa €3.000.000,- voor hem betaalde aan Manchester United.

Clubstatistieken

Erelijst 
 Manchester United
Premier League: 2008/09, 2010/11, 2012/13
Football League Cup: 2009/10
FA Community Shield: 2008, 2011, 2013
FIFA Club World Cup: 2008

 Botafogo
Campeonato Brasileiro Série B: 2021

 Brazilië onder 17
CONMEBOL Sudamericano onder 17: 2007

Zie ook 
 Lijst van Premier League-winnaars
 Lijst van spelers van Olympique Lyonnais
 Lijst van spelers van Manchester United FC

Externe links
 Profiel en statistieken van Rafael op vi.nl
 Profiel en statistieken van Rafael op transfermarkt.nl

Braziliaans voetballer